Havoc en Havok kunnen verwijzen naar:

Computers:
 Havok (bedrijf), een Iers softwarebedrijf
 Havok (software), een softwarebundel van Havok

Film en Televisie:
 Havoc (1925), een film van Rowland V. Lee
 Hærværk (Engelse titel Havock), een film van Ole Roos uit 1977 met Ole Ernst
 Havoc (2005), een film van Barbara Kopple met Anne Hathaway en Bijou Phillips

Muziek:
 Havoc (rapper), een rapper uit rapgroep Mobb Deep.
 Havoc (band), een Belgische hardcoreband
 Havok (band), een Amerikaanse thrashmetalband

Oorlogvoering:
 A-20 Havoc: een bommenwerper
 Havoc (helikopter): een gevechtshelikopter.

Sport:
 Havoc (volleybalclub), een volleybalclub uit Haaksbergen

Personen:
 June Havoc, een Amerikaans actrice
 Davey Havok, een Amerikaans zanger

Fictie:
 Havok (Marvel), een personage uit het Marvel-universum

Technologie:
 High Altitude Venus Operational Concept, een onderzoek van NASA naar mogelijke kolonisatie van Venus